Шалфей зелёный () — однолетнее растение, вид рода  семейства .

Распространение и экология 
Встречается в Северной Африке, Южной Европе, на Кавказе и Ближнем Востоке.

Произрастает по сухим каменистым склонам, на полях.

Ботаническое описание 
Растение высотой 10—40 см.

Стебель прямой, простой или от основания дважды ветвистый, по всей длине густо опушённый.

Листья эллиптические, продолговатые или яйцевидно-продолговатые, длиной 1,5—5 см, шириной 0,8—3,5 см, тупые, при основании округлые или слабо сердцевидные, по краю мелко городчатые, морщинистые, нижние длинно черешковые, верхние — коротко черешковые. Прицветные — ромбически-яйцевидные или яйцевидно-продолговатые, сидячие или коротко черешковые.

Соцветие простые, с 6—11 отстоящими друг от друга 4—6-цветковыми ложными мутовками; цветоножки широкие, толстые, эллиптические, густо опушённые; чашечка трубчатая, длиной 9—11 мм, 13-рёберная; венчик фиолетовый, с почти белой нижней губой, в полтора раза длиннее чашечки.

Орешки яйцевидно-эллипсоидальные, длиной 3 мм, шириной 1,5 мм, гладкие, тёмно-бурые.

Классификация

Таксономия 
Вид Шалфей зелёный входит в род  подсемейства  семейства  порядка .

Примечания

Литература

Ссылки 

Яснотковые
Флора Евразии
Флора Северной Африки